Il doppio del torneo di tennis Guzzini Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Fabio Colangelo e Serhij Stachovs'kyj che hanno battuto in finale Xin-Yuan Yu e Zeng Shaoxuan 1-6, 7-63, [10-7].

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Alessandro Motti (semifinali)
 Fabio Colangelo /  Serhij Stachovs'kyj (Campioni)

 Xin-Yuan Yu /  Zeng Shaoxuan (finale)
 Manuel Jorquera /  Lukáš Rosol (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Guzzini Challenger 2007